Аббревиатура ВСМЗ может означать:

 Владимиро-Суздальский музей-заповедник
 Верхне-Синячихинский металлургический завод